Кодзі Кобаясі:

 Кодзі Кобаясі  — інженер IEEE.
 Кодзі Кобаясі  (н. 1957) — японський боксер.